ILU steht für:
 Kilaguni Airport (IATA-Code), Flughafen von Kilaguni, Tsavo-West-Nationalpark, Kenia

Ilu steht für:
 Ilú, Handtrommel in der brasilianischen Musik

ilu steht für:
 Ili'uun (ISO-639-3-Code), Dialekt der malayo-polynesischen Sprache Wetar (Sprache)

Siehe auch:
 Ilu-šūma, altassyrischer König

Abkürzung